

Населені пункти та їхні частини

 Коморув — село в гміні Сицув Олесницького повіту Нижньосілезького воєводства
 Коморув — село в гміні Свідниця Свідницького повіту Нижньосілезького воєводства
 Коморув — село в гміні Ґубін Кросненського повіту Любуського воєводства
 Коморув — село в гміні Томашув-Мазовецький Томашовського повіту Лодзинського воєводства
 Коморув — село в гміні Цельондз Равського повіту Лодзинського воєводства
 Коморув — село в гміні Вешхославіце Тарновського повіту Малопольського воєводства
 Коморув — село в гміні Мехув Меховського повіту Малопольського воєводства
 Коморув — село в гміні Кампінос Варшавського-Західного повіту Мазовецького воєводства
 Коморув — село в гміні Міхаловіце Прушковського повіту Мазовецького воєводства
 Коморув — село в гміні Венява Пшисуського повіту Мазовецького воєводства
 Коморув — село в гміні Майдан-Крулевський Кольбушовського повіту Підкарпатського воєводства
 Коморув — село в гміні Стомпоркув Конецького повіту Свентокшиського воєводства
 Коморув — село в гміні Пацанув Буського повіту Свентокшиського воєводства
 Коморув — село в гміні Мікстат Остшешовського повіту Великопольського воєводства
 Коморув — частина села Острув-Шляхецький в гміні Бохня Бохенського повіту Малопольського воєводства
 Коморув — частина села Новий Сьвентув у гміні Ґлухолази Ниського повіту Опольського воєводства

Примітки